Romansk indgår i flere betydninger:
Romansk stil – en stilart indenfor arkitekturen
Romanske sprog – en sprogstamme, indeholdende fx fransk, italiensk og rumænsk